Elymana är ett släkte av insekter som beskrevs av DeLong 1936. Elymana ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Elymana